La pointe des Châteaux peut désigner :
 la pointe des Châteaux, une péninsule de France située en Guadeloupe ;
 la pointe des Châteaux, un cap de France situé à La Réunion.

Voir aussi 
 Pointe du Château